Вайнфельден:

 Вайнфельден — коммуна в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Тургау.
 Вайнфельден — округ в Швейцарии.